A Hohenzollern-házban több hercegnő és hercegné is viselte ezt a nevet:

 Anna porosz hercegné (1532–1568), I. Erik calenberg–göttingeni fejedelem leánya, született braunschweig–calenberg–göttingeni hercegnő, házassága révén Poroszország uralkodó hercegnéje
 Anna porosz hercegnő (1576–1625), I. Albert Frigyes porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Brandenburg választófejedelemnéje
 Anna Amália porosz királyi hercegnő (1723–1787), I. Frigyes Vilmos porosz király leánya, született porosz királyi hercegnő, Quedlinburg apátnője
 Anna porosz hercegnő (1836–1918), Károly porosz királyi herceg leánya, házassága révén Hessen–Kassel címzetes őrgrófnéja
 Mária Anna porosz hercegné (1837–1906), IV. Lipót anhalt–dessaui herceg leánya, született anhalti hercegnő, házassága révén porosz hercegné
 Erzsébet Anna porosz hercegnő (1857–1895), Frigyes Károly porosz herceg leánya, született porosz hercegnő, házassága révén oldenburgi trónörökös hercegné
 Anna porosz hercegnő (1858), Frigyes Károly porosz herceg leánya, született porosz hercegnő, csecsemőként elhalálozott